PWQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pavlodar (Kazakistan)